Licht-emitterende materialen bestaan in de vorm van:

Elektroluminescente materialen
Fluorescente materialen
Fosforescente materialen

Materiaalkunde